Il doppio  del Tennis Napoli Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Travis Rettenmaier e Simon Stadler erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Laurynas Grigelis e Alessandro Motti hanno battuto in finale 6–4, 6–4  Rameez Junaid e Igor Zelenay.

Teste di serie

  Rameez Junaid /  Igor Zelenay (finale)
  Laurynas Grigelis /  Alessandro Motti (Campioni)

  Alessandro Giannessi /  Stefano Ianni (primo turno)
  Roman Jebavý /  Dušan Lojda (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Tennis Napoli Cup 2012